

História 
Maria Luísa de Aspremont
Maria Luísa de Áustria
Maria Luísa de Áustria-Este
Maria Luísa Carlota de Parma
Maria Luísa, Duquesa de Luca
Maria Luísa da Espanha
Maria Luísa Gonzaga
Maria Luísa de Hanôver
Maria Luísa de Hohenzollern-Sigmaringen
Maria Luísa Joana de Bourbon
Maria Luísa de Parma
Maria Luísa, Princesa de Lamballe
Maria Luísa de Saboia
Maria Luísa Vilão Palma

Outros
Maria-luísa — espécie de peixe
Maria Luísa (Cantagalo) — aldeia de São Tomé e Príncipe
Rio Maria Luísa — curso de água de São Tomé e Príncipe

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história